Spione am Werk steht für:

 Spione am Werk (1933), deutscher Film von Gerhard Lamprecht
 Spione am Werk (1957), französisch-italienischer Film von Henri Georges-Clouzot